

Cinema 
Kaos – film del 1984 diretto da Paolo e Vittorio Taviani

Fumetti e televisione 
KAOS – organizzazione criminale di fantasia nella serie Get Smart
Kaos – personaggio del manga Alita l'angelo della battaglia

Musica
Kaos – album dei Rockets del 2014
Radio K.A.O.S. – album di Roger Waters del 1987

Persone
Kaos (Wych Kaosayananda) – regista tailandese
Kaos – rapper italiano
Kaos di Iberia – antico re della Caucasia iberica (Georgia)
Kaos – ex chitarrista dei Samael

Pubblicazioni 
 Kaos – periodico di giochi italiano
 Kaos Edizioni – casa editrice italiana

Sport 
 Kaos Reggio Emilia Calcio a 5

Pagine correlate 
Caos